L'édition 2017 du tournoi de tennis de Sofia se déroule du 6 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Grigor Dimitrov remporte l'épreuve du simple, Viktor Troicki et Nenad Zimonjić celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, de l'Australien John Millman, du Chypriote Márcos Baghdatís et de l'Espagnol Nicolás Almagro. Ils sont respectivement remplacés par Teymuraz Gabashvili, Marko Tepavać, Radu Albot et Marco Chiudinelli.

Lauréats 
Le Bulgare Grigor Dimitrov remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale David Goffin (7-5, 6-4). Il s'agit de son  titre de la saison dans la discipline.

En double, Viktor Troicki et Nenad Zimonjić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Mikhail Elgin et Andrey Kuznetsov (6-4, 6-4). Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sofia
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2017
Sofia
Tennis en Bulgarie en 2017
Tennis en février 2017